Барнет може да се отнася за:
 Барнет, район в Лондон, Англия
 Барнет ФК (Лондон), футболен отбор
 Хора
 Борис Барнет (1902-1965), руски режисьор
 Дейвид Барнет (р. 1970), английски писател
 Джил Барнет (р. 1949), американска писателка